Барда Арцруні (бл. 735 — бл. 792) — політичний та військовий діяч Візантійської імперії.

Життєпис 
Походив зі знатного вірменського роду Арцрунідів. Можливо, також мав родинні зв'язки з Гнунідами. Народився близько 735 року. За імператора Костянтина V вступив на службу до Візантії. Тут зумів зробити гарну кар'єру, перейшовши у православ'я та підтримуючи іконоборство. Просуванню кар'єрою сприяв шлюб зі впливовим військовиком Барданом Турком, який оженився на сестрі Барди. Отримав титул патрикія. Призначається стратегом феми Анатолік.

У 780 році спільно з друнгарієм Феофілактом Рангаве очолив заколот проти імператриці Ірини на користь цезаря Никифора, проте невдало. В результаті Барду було заслано. Можливо завдяки заступництву Маміконяна наприкінці 780-х років повернуто до Константинополя. Помер Барда близько 792 року.

Родина 
 Левон (775—820), візантійський імператор

Джерела 
 Romilly James Heald Jenkins, Byzantium: The Imperial Centuries, AD 610—1071, University of Toronto Press, 1987, ISBN 0-802-066674
 Christian Settipani, Continuité des élites à Byzance durant les siècles obscurs. Les princes caucasiens et l'Empire du vie au ixe siècle, Paris, de Boccard, 2006, 634 p. [détail des éditions] (ISBN 978-2-7018-0226-8).

Арцруніди
Політики Візантійської імперії